

Commerce et Logistique 
Local à destination commerciale ou logistique, destiné au stockage voire la vente de marchandises. 

Magasin, désigne un local de petite ou moyenne surface abritant l'exercice d'une activité de commerce de détail,
Magasin, désigne un local de grande surface abritant l'exercice d'une activité de grande distribution   Exemple:  Les Grands magasins ;   Le Magasin du Nord, une chaîne de grands magasins au Danemark ;

Par extension 
Ainsi appelle-t-on par extension

 magasin les locaux d'une bibliothèque ou d'un centre d'archives.
 Magasin, au sens de catalogue répertoriant les marchandises stockées, parfois assorti de commentaires soit la forme primaire du magazine en tant que publication périodique  Exemples  Le Magasin pittoresque   Le Magasin, centre national d'art contemporain de Grenoble, devenu le Magasin des horizons, et par usage, le Magasin.

Par comparaison 

 Une boutique est un petit magasin (souvent de marque exclusive exclusif ou fournissant des articles haut de gamme).
 Terme adopté dans le jargon professionnel technique (voir ci après).

Technique 
Réceptacle d'un objet, d'une pièce ou d'un groupe de pièces. Ainsi appelle-t-on

 magasin, le chargeur d'une arme ;
 magasin, le compartiment dans lequel placer le film contenant la pellicule dans un appareil photographique ou une caméra analogues, ou du papier dans une imprimante (bac) ;

Voir aussi 
 Magasin éphémère
 Magazine